Секре́ція (від  «відокремлення, виділення») — термін, який застосовується у фізіології та геології.

 Секреція у фізіології — притаманний усім живим організмам процес виробництва та виділення клітиною або залозою будь-яких речовин. 
 Секреція у геології — різновид мінерального утворення.